Fictief figuur
 Anouk Van Diest, personage uit de Vlaamse ziekenhuisserie Spoed

Personen met de achternaam Van Diest of Vandiest
 Adriaen van Diest, Nederlands-Engels schilder en etser
 Aleidis van Diest, Zuid-Nederlands abdis
 Conny van Diest, Nederlands triatlete
 Everhard van Diest, Zuid-Nederlands geestelijke en prins-bisschop van Münster
 Gillis Coppens van Diest, Zuid-Nederlands drukker
 Isala Van Diest, Belgisch arts en feministe
 Jan van Diest, Zuid-Nederlands bisschop
 Jan van Diest, Zuid-Nederlands rederijker en dichter; pseudoniem van Jan van den Berghe
 Jeronymus van Diest (I), Nederlands kunstschilder
 Jeronymus van Diest (II), Nederlands kunstschilder
 Matthieu Vandiest, Belgisch atleet
 Peter van Diest, Zuid-Nederlands geestelijke en schrijver
 Willem van Diest, Nederlands kunstschilder
 Willem II van Diest, bisschop van Straatsburg
 Wim Van Diest, Belgisch voetballer

Nederlandse of Vlaamse achternaam